La competició individual masculina va ser una de les proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Atenes de 1896. La competició va comptar amb la inscripció de 16 tennistes de 6 nacions, però finalment només n'hi van participar 13.

Medallistes

Classificació

Quadre

Referències 
 Tots els resultats dels Jocs d'Atenes 1896  
 Mallon, Bill; & Widlund, Ture (1998). The 1896 Olympic Games. Results for All Competitors in All Events, with Commentary. Jefferson: McFarland.  (pdf)

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí  a ITF 
 Quadre individual masculí  a sports-reference 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1896
Tennis als Jocs Olímpics